FM10 hat folgende Bedeutungen:
 eine Version des Computerspiels Fußball Manager, siehe Fußball Manager#Fußball Manager 10
 die Kleinbildkamera Nikon FM10

Abkürzung